Sanyuan Foods China Open 2010 je bil poklicni jakostni snooker turnir. Potekal je od 29. marca do 4. aprila 2010 v Pekinški univerzitetni športni telovadnici v Pekingu, Ljudska republika Kitajska.

Turnir je prvič podprl Sanyuan Foods. Turnir je osvojil Mark Williams, ki je v finalu premagal Dinga Junhuija z 10-6.

Nagradni sklad 
Zmagovalec: 55.000 £
Poraženec v finalu: 28.000 £
Polfinalist: 14.000 £
Četrtfinalist: 7.525 £
Zadnjih 16 tekmovalcev: 5.370 £
Zadnjih 32 tekmovalcev: 3.640 £
Zadnjih 48 tekmovalcev: 2.050 £
Zadnjih 64 tekmovalcev: 1.400 £

Najvišji niz kvalifikacij: 500 £
Najvišji niz zaključnega turnirja: 2.000 £

Niz 147 točk kvalifikacij: 1.000 £
Niz 147 točk zaključnega turnirja: 20.000 £

Skupaj: 300.000 £

Wildcard krog 
Wildcard krog je bil odigran 29. marca.

Zaključni turnir 

Vir:

Kvalifikacije 
Kvalifikacije so potekale med 2. in 5. februarjem 2010 v Prestatynu, Wales.

Seznam nizov vsaj 100 točk

Kvalifikacije 
 134, 105 Matthew Selt
 134 David Gray
 132, 100 Robert Milkins
 132 Jimmy Robertson
 122 Tony Drago
 119 Jamie Cope
 117 Matthew Stevens
 114, 100 Judd Trump
 112, 102 Barry Pinches
 112, 101 Tom Ford
 111 Dominic Dale
 110, 108 Jordan Brown
 110 Rory McLeod
 109, 100, 100 Sam Baird
 100 Craig Steadman

Zaključni turnir 
 147, 112, 102 Neil Robertson
 143 Mark Davis
 137, 127, 126, 125, 121, 116, 107, 101, 100 Ding Junhui
 132, 126 Stephen Hendry
 130 Peter Ebdon
 127 Shaun Murphy
 120 Tony Drago
 116, 101 Mark Selby
 116 Yu Delu
 116, 108 Mark Williams
 110 Marco Fu
 104 Liu Chuang
 102 Mark Allen
 102 Bjorn Haneveer
 100 Mark King

Viri 

2010
China Open